Il distretto di Volodymyr-Volyns'kyj () è un distretto dell'Ucraina, situato nell'oblast' di Volinia. Il suo capoluogo è Volodymyr.

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Volodymyr-Volyns'kyj